Lode Van Dessel (1909-1993), Belgische componist
 Lode Van Dessel (1932-2019), Belgische burgemeester